Награды Кубка Европы  () — награды, присуждаемые баскетболистам и тренерам ежегодно в Кубке Европы по баскетболу.

MVP регулярного сезона

MVP плей-офф сезона

Примечания

Ссылки 
 EuroCup Официальный сайт

Кубок Европы УЛЕБ